Инди́йский чека́н () — азиатский вид воробьинообразных птиц из семейства , выделяемый в монотипный род Saxicoloides. В виде выделяют 5 подвидов.

Распространение 
Птица распространена в Южной Азии, в основном в Бангладеш, Индии, Непале, Шри-Ланке. Также вид был завезён в Нью-Йорк (число популяции не установлено), небольшие колонии обнаружены на Мальдивских островах.

Описание 
Половой диморфизм сильно выражен — самки кремового цвета с серым хвостом; самцы — коричневые или чёрные (в зависимости от мест обитания) с белой полосой, протягивающейся продольно на крыле и чёрным хвостом (с оранжевыми перьями). Молодые птицы очень похожи на самок, но на горле есть пятна. Длина тела 6—8 см. 

Питаются насекомыми, но, как известно, ловят лягушек и ящериц, особенно когда кормят молодняк в гнезде.

Экология 
Плотность на 1 км² — 193—240 особей. Соотношение самцов и самок 1,5:1.

Размножение 
Сезон размножения с декабря по сентябрь, меняется в зависимости от региона, пик размножения в мае-июне. Самцы в этот период могут вести себя агрессивно по отношению к другим птицам.

Гнёзда строятся в скалах или в отверстиях в стенах, из мелких веток, волос животных и т. д. Яйца правильной овальной формы, блестящие, пятнистые, с зелёным или розовым оттенком. Птенцы, покрытые чёрным пухом, вылупляются через 10—12 дней. Кормят птенцов оба родителя.

Подвиды 
  — Пакистан, север и запад Индии и юг Непала;
  — северо-восток Индии;
  — центральная Индия;
  — южная Индия;
  — Шри-Ланка.

Примечания 

Мухоловковые
Птицы Азии
Животные, описанные в 1766 году